Molekulska formula -{O3Te}- se može odnositi na:

 Telurit (jon)
 Telur trioksid